George Stokes, wis- en natuurkundige
Stokes (eenheid), een eenheid voor viscositeit